Яманаси:
 Яманаси — японская префектура.
 Яманаси — японский город в одноимённой префектуре.